Jonker :
 Jonker était un prédicat nobiliaire qui était décerné à des nobles sans titre - et ministériels - pendant la République des Provinces Unies

Patronyme
 Ingrid Jonker (1933-1965), écrivaine sud-africaine
 Ingrid Jonker,  film de Paula van der Oest qui lui est consacré, sorti en 2011
 Jonker Afrikaner, chef de tribu sud-africaine
 Andries Jonker (né en 1962), footballeur néerlandais
 Marius Jonker (né en 1968),  arbitre international sud-africain de rugby à XV
 Patrick Jonker (né en 1969),  coureur cycliste australien 
 Edwin Jonker (né en 1976), acteur néerlandais
 Kelly Jonker (née en 1990), joueuse de hockey sur gazon néerlandaise
 Johannes Jonker (né en 1994), joueur sud-africain de rugby à XV
 Kerry Jonker (née en 1996), coureuse cycliste sud-africaine